Mont-Saint-Martin pode referir-se a:
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa localizada no departamento de Aisne;
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa localizada no departamento de Ardenas;
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa localizada no departamento de Isère;
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa localizada no departamento de Meurthe-et-Moselle.

Desambiguação